Oisy (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Oisy (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Oisy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia